Серена Вільямс була дворазовою чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки знялась перед чвертьфіналом через травму лівого стегна.

Марія Шарапова, фіналістка турніру 2013 року, виграла титул, у фіналі перемігши Сімону Халеп з рахунком 1–6, 6–2, 6–3.

Сіяні гравчині 

 Серена Вільямс (чвертьфінал, знялась через травму лівого стегна)
 Лі На (чвертьфінал)
 Агнешка Радванська (півфінал)
 Симона Халеп (фінал)
 Петра Квітова (півфінал)
 Єлена Янкович (2 коло)
 Анджелік Кербер (1 коло, знялася через травму в нижній частині спини)
 Марія Шарапова (переможниця)
 Домініка Цібулкова (1 коло)
 Сара Еррані (3 коло)
 Ана Іванович (чвертьфінал)
 Флавія Пеннетта (1 коло)
 Каролін Возняцкі (2 коло)
 Карла Суарес Наварро (3 коло)
 Сабіне Лісіцкі (3 коло)
 Слоун Стівенс (3 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині 

  Каролін Гарсія (кваліфікувалася)
  Яна Чепелова (кваліфікаційний матч)
  Каміла Джорджі (кваліфікаційний матч)
  Моніка Пуїг (1 коло)
  Ваня Кінґ (1 коло)
  Кароліна Плішкова (кваліфікувалася)
  Ярослава Шведова (1 коло)
  Донна Векич (кваліфікаційний матч)
  Паула Ормаечеа (1 коло)
  Уршуля Радванська (1 коло)
  Александра Каданцу (1 коло, знялася)
  Віржіні Раззано (1 коло)
  Айла Томлянович (1 коло)
  Патріція Майр-Ахлайтнер (кваліфікаційний матч, знялася)
  Моніка Нікулеску (кваліфікувалася)
  Шанелль Схеперс (1 коло)

Кваліфікувалися 

  Каролін Гарсія
  Моніка Нікулеску
  Белінда Бенчич
  Петра Цетковська
  Юлія Гергес
  Кароліна Плішкова
  Маріана Дуке-Маріньо
  Крістіна Младенович

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Примітки

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Mutua Madrid Open
Жінки, одиночний розряд